Bernède signifie aulnaie en gascon.

Lieux 

 Bernède, commune française dans le Gers, en région Occitanie.

Personnalités 

 Antoine Bernede, (1999-), footballeur français;
 Arthur Bernède (1871-1937), romancier français ;
 Ferdinand Bernède (1869-1963), photographe et folkloriste français ;
 Jean-Claude Bernède, violoniste, fondateur du quatuor Bernède ;
 Pierre-Émile Bernède (1820-1900), peintre français ;
 Pierre Bernède (1824-1888), rosiériste français.

Noms dérivés 
 Quatuor Bernède, formation musicale de 1963 à 1991.